VRD steht als Abkürzung für:

 Vattenfall Research and Development AB, ein Tochterunternehmen der Vattenfall AB
 Verwaltung Rückwärtige Dienste, Abteilung des Ministeriums für Staatssicherheit
 Virgin America, eine US-amerikanische Fluggesellschaft, Sitz in Burlingame nach dem ICAO-Code
 Virtual retinal display, Anzeigetechnologie, die ein Rasterbild direkt auf die Netzhaut des Auges zeichnet
 Volksrepublik Donezk
Volkswagen Retail Dienstleistungsgesellschaft mbH, ein Tochterunternehmen VGRD

VRD